Cotopaxi (provincie), een provincie in Ecuador
 Cotopaxi (volk), een volk in de Andes
 Cotopaxi (vulkaan), een vulkaan in Ecuador